Ел Треинта и Трес има више значења:

 Ел Треинта и Трес, Ел Полвито (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Треинта и Трес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Треинта и Трес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику